Onderdistrict in Indonesië
 Adipala (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Adipala (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java